Příjmení Kirsch nese více různých osobností:

 Edmund Kirsch (1866–1954) – český podnikatel
 Johann Peter Kirsch (1861–1941) – církevní historik a křesťanský archeolog
 Philippe Kirsch (* 1947) –  kanadský právník belgického původu
 Sarah Kirsch (1935–2013) – významná německá básnířka